Люце́рна:
 Люцерна — род однолетних и многолетних трав или полукустарников семейства Бобовые (Fabaceae).
 Люцерна — село на Украине в Вольнянском районе Запорожской области.
 Люцерна — традиционный головной убор итальянских карабинеров в виде двууголки сохранявшийся как часть униформы вплоть до конца Второй мировой войны. В парадной униформе карабинеров существует и сейчас.
 Люцерна — многофункциональное здание в Праге.